Plaats in Indonesië
Karya Indah (Lawe Sigala-Gala), een plaats in het regentschap Aceh Tenggara van de provincie Atjeh, Sumatra
Karya Indah (Tapung), een plaats in het regentschap Kampar van de provincie Riau, Sumatra